Иан Дауи (; 9 января 1965, Хатфилд, Англия) — северо-ирландский футболист английского происхождения, игравший на позиции нападающего, тренер.

Карьера 
Иан родился в Хатфилде, Хартфордшир. Дауи являлся воспитанником «Саутгемптона», но был отчислен из команды в возрасте 16 лет, и решил отправился в университет Хартфордшира, чтобы учиться на степень в области инженерии. По окончании он стал сотрудником компании «British Aerospace», параллельно играя в футбол на уровне вне лиги, играя за местный «Чешант» вместе со своим братом Бобом. Он покинул команду, чтобы улучшить свою физическую форму и подписал контракт с «Сент-Олбанс Сити», а затем перешел в «Хендон». Играя за «Хендон» Дауи был замечен Лутоном Тауном, который записал его в сезон 1988–89 г. 22 марта 1991 года Дауи присоединился к «Вест Хэм Юнайтед».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте «Английской премьер-лиги»

Футболисты Северной Ирландии
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Выпускники Университета Хартфордшира
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Олдем Атлетик»
Тренеры ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Чарльтон Атлетик»
Тренеры ФК «Ковентри Сити»